Собор Успения пресвятой Богородицы () — католический храм, находящийся в городе Санкт-Пёльтен, Австрия. Церковь Успения Пресвятой Богородицы с 1785 года является кафедральным собором епархии Санкт-Пёльтена.

История 
До 1653 года на месте, где находится нынешний собор Успения Пресвятой Богородицы находился бенедиктинский монастырь святого Ипполита, основанный в 858 году. Монастырь подчинялся епархии Пассау. В 907 году монастырь подвергся нападению венгров и был значительно разрушен. В 1150 году возле монастыря была построена трёхпролётная церковь с двумя башнями. В 1228 году церковь была освящена во имя Успения Пресвятой Богородицы епископом Гебхардом. После XII церковь неоднократно перестраивалась, особенно после пожаров в 1267 и 1280 гг. В 1512 году в Санкт-Пёльтене произошёл пожар, во время которого сгорела северная башня, которая в дальнейшем уже не восстанавливалась.

Сегодняшний вид храма возник в XVII веке. После пожара 1621 года церковь приобрела вид раннего барокко. В 1785 году Святым Престолом была учреждена епархия Санкт-Пёльтена и церковь Успения Пресвятой Богородицы стала кафедральным собором епархии.

Примечания

Источники 
 Thomas Karl u. a., 1999: Die Kunstdenkmäler der Stadt St. Pölten und ihrer eingemeindeten Ortschaften/ Kapitel Domkirche Mariä Himmelfahrt — Baubeschreibung, Außen., ISBN 3-85028-310-0.

Католицизм в  Австрии
Соборы Австрии
Санкт-Пёльтен
Храмы, заложенные в 1721 году
Здания и сооружения, построенные в 1750 году
Появились в XVIII веке в Австрии